Белый шквал ():

 Белый шквал (англ.) — метеорологический феномен, характеризующийся внезапным и мощным усилением ветра.
 «Белый шквал» — фильм 1996 года режиссёра Ридли Скотта.
 «White Squall» (англ.) — песня Стена Роджерса 1984 года.